El término Promesa hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Contratos 
 Promesa o compromiso, contrato civil.
 Promesa de matrimonio.
 Promesa de un cargo público, declaración similar al juramento, pero sin la carga religiosa de este.

 Cine y televisión 
 Promesas (documental) de Carlos Bolado, BZ Goldberg y Justine Shapiro (2001).
 Eastern Promises, "Promesas del este", película de 2007 de David Cronenberg.

 Informática 
 Promesa, un objeto (estructura de datos) que actúa de sustituto de un resultado que todavía no se conoce, generalmente porque no se ha completado la computación de su valor.

 Música 
 Promesas (álbum de José José) (1985).
 Promesas (álbum de Rosa López) (2008).
  
 Además 
 Promesa scout, compromiso con los valores y principios del movimiento scout.
 Real Valladolid Club de Fútbol "B", "Real Valladolid Promesas".
 Ley PROMESA (2016), una ley de los Estados Unidos sobre la crisis económica de Puerto Rico.

 Otros 
 La promesa'''